Inland Empire (2006), David Lynch filmje
Inland Empire, Nagy-Los Angeles-i régió